

Déplacement 

 Voyage, déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou professionnel (affaires).

Roman 

 Voyage, roman britannique de Stephen Baxter (1996).
 Voyage (Journey), roman américain de Danielle Steel (2000).

Audiovisuel 
 Voyages, film français réalisé par Emmanuel Finkiel en 1999.
 Voyage, film hongkongais réalisé par Scud en 2013.
 Voyage, chaîne de télévision documentaire française consacrée à la découverte et à l'évasion à travers les voyages.

Musique 
 Voyage, voyage, une chanson de Desireless sorti en 1986 ;
 Voyage, est un single de Ayumi Hamasaki ;
 Voyage, groupe de disco/funk français actif entre 1977 et 1982 ;
 Voyage, un album du groupe ABBA.

Voir aussi 
 
 
 
 Voyage de Pétersbourg à Moscou, ouvrage critique d'Alexandre Radichtchev sous couvert d'un récit de voyage (1790).
 Le Petit Voyage, pochade en un acte d'Eugène Labiche (1868).
 The Voyage, parcours de montagnes russes en bois situé à Holiday World.
 The Voyage, opéra américain de Philip Glass (1992).
 Vic Voyage, série de bande dessinée de Sergio Macedo.
 Voyage à deux (Two for the Road), film britannique réalisé par Stanley Donen (1967).
 
 En voyage organisé, sixième album de la série Les Bidochon créée par Christian Binet (1984).